Last Action Hero ():
 «Последний киногерой» — американский кинофильм (1993).
 Last Action Hero — саундтрек к одноимённому фильму.
 Last Action Hero — компьютерная игра по одноимённому фильму.